Шерья:

 Шерья — село в Нытвенском муниципальном районе Пермского края, административный центр Шерьинского сельского поселения.
 Шерья — река в Пермском крае, левый приток реки Нытва.